Бушмелев (Бушмелёв) — русская фамилия, в основе лежит корень «бушма» (в словаре В. Даля) — означает брюква.

 Известные носители

 Бушмелёв, Александр Макарович (1880 — после 1921) — войсковой старшина.
 Бушмелёв, Борис Геннадьевич (1937—2020) — советский режиссёр и актёр.
 Бушмелев, Геннадий Николаевич (1903—1970) — советский художник.
 Бушмелев, Евгений Вячеславович (род. 1979) — ефрейтор ВВ МВД РФ, Герой Российской Федерации.
 Бушмелев, Игорь Сергеевич (род. 1961) — советский и российский актёр.
 Бушмелёв, Михаил Фёдорович (1903 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бушмелёв, Сергей Адольфович (1966—1992) — советский и российский хоккеист.